Valle Dorado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Valle Dorado, Coahuila, Sabinas, 
 Valle Dorado, Ensenada, 
 Valle Dorado, Tijuana, 
 Valle Dorado, Hidalgo, Mineral de la Reforma,